По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п.1 ст. 886 ГК РФ).

Гражданский кодекс Российской Федерации достаточно подробно описывает правила, регламентирующие отношения в сфере договоров хранения имущества. Наряду с общими положениями (§ 1 гл.47 ГК РФ), относящимися ко всем видам договора хранения, гражданский кодекс включает правила, посвященные хранению на товарном складе, ответственному хранению (§ 2 гл.47 ГК РФ) и специальным видам хранения (§ 3 гл.47 ГК РФ).

По общему правилу договор хранения является реальным. Существует ряд особенностей договора хранения: в тех случаях, когда договор заключается с профессиональным хранителем, он может быть построен как консенсуальный (вещь передается в предусмотренный образцом договора хранения срок). Ещё одна особенность договора хранения то, что договор хранения может быть как возмездным или безвозмездным, односторонним или двусторонним, все зависит от условий, которые согласовали стороны в тексте образца договора хранения.

Договор хранения может быть элементом другого договора (договора перевозки, поставки и пр.), в этом случае к отношениям сторон по хранению вещи применяются нормы о договоре хранения.

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо. В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица: принимать имущество на хранение могут любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения и для хранения отдельных видов имущества требуется наличие специальной лицензии.

Литература 
 Wieske, Thomas, Transportrecht schnell erfasst, 3. Aufl., Berlin Heidelberg 2012, Verlag: Springer, (Kap.5: Das Lagergeschäft)
 Baumbach/ Hopt, HGB. Kommentar, 37. Aufl. 2016, Verlag C.H Beck, ISBN 978-3-406-67985-8
 Koller, Ingo, Transportrecht. Kommentar, 9. Aufl., München 2016, Verlag C.H. Beck, (Kommentierung u. a. der §§ 467 ff. HGB)
 Hartenstein, Olaf/ Reuschle, Fabian (Hrsg.), Handbuch des Fachanwalts für Transport- und Speditionsrecht, 3. Aufl., Köln 2015, Verlag Carl Heymanns, (Kap.8: Lagerrecht)
  Valder, AGB-Kontrolle in besonderen Fällen - im Lagerrecht, transpr 2010, 27 (veröffentlicht u. a. auf der Internetseite der "Dt. Gesellschaft für Transportrecht e.V." (DGTR))  (PDF; 500 kB)

Ссылки 
  Text der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2003 (ADSp 2003) auf den Seiten des "Deutschen Spediteur- und Logistikverbandes e.V. (DSLV)" (PDF)
  Deutsche Gesellschaft für Transportrecht e.V. (DGTR)

Гражданско-правовые договоры
Хранение